New World Order (česky nový světový pořádek nebo nový světový řád) může znamenat:
 New World Order (politika) – období dějin, zaznamenávající dramatickou změnu ve světovém politickém názoru a jeho rovnováze sil
 New World Order (spiknutí) – teorie spiknutí, podle které usiluje elitní skupina nejvlivnějších lidí o světovou moc ovládnutím státních špiček a nejvyšších státních míst
 Novus Ordo Seclorum – motto na zadní straně Velké pečeti Spojených států amerických (nápis obsahuje latinské „Nový řád věků“), viz též Annuit coeptis
 New world order (Bahá'í) – nauka Bahá'í, která ztělesňuje to, že bůh světsky nominoval schéma pro sjednocení lidstva v tomto věku
Knihy:
 The New World Order (Wells) – kniha od H. G. Wellse (1940)
 The New World Order (Robertson) – kniha od Maulana Muhammada Aliho (1944)
 The New World Order (Sher Ali) – kniha od Pata Robertsona (1991)
Zábava:
 New World Order (wrestling) – šampionát ve wrestlingu organizace WCW
 New World Order (počítačová hra) – počítačová hra od Termite Games
 Illuminati: New World Order – sběratelská karetní hra z roku 1995
 N.W.O. – skladba od skupiny Ministry (1992)
 The New World Order (album) – album Hip hopové hudební skupiny Poor Righteous Teachers (1996)
 The New World Order (divadelní hra) – divadelní hra od Harolda Pintera
 New World Order (Mage: The Ascension) – fiktivní organizace ve hře na hrdiny Mage: The Ascension